Prawa Murphy’ego
 Prawo Murphy’ego (film)